Rolls-Royce Phantom kan syfta på flera bilmodeller från Rolls-Royce

 Rolls-Royce Phantom I – 1925–1931
 Rolls-Royce Phantom II – 1929–1936
 Rolls-Royce Phantom III – 1936–1939
 Rolls-Royce Phantom IV – 1950–1959
 Rolls-Royce Phantom V – 1959–1968
 Rolls-Royce Phantom VI – 1969–1991
 Rolls-Royce Phantom VII – 2003–2017
 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé – 2007–2016
 Rolls-Royce Phantom Coupé – 2008–2016
 Rolls-Royce Phantom VIII – 2017–